Sovljak est un toponyme qui peut désigner :
Sovljak, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bogatić, district de Mačva ;
Sovljak, une localité  de Serbie située dans la municipalité d'Ub, district de Kolubara ;